Une sinusoïde peut être :
 le graphe d'une fonction sinusoïdale, c'est-à-dire de la forme  où  est la variable et A,  et  trois constantes, souvent appelées  respectivement amplitude, pulsation et phase ;
 dans la langue courante, une courbe dont la forme ressemble au graphe d'une fonction sinusoïdale ;
 dans les sciences expérimentales, un signal sinusoïdal, voire une fonction sinusoïdale.